Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1934 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 24. bis 30. Juli 1934

Tennisturnier in Toronto